Филлида  Энн Ло (; род. , Глазго) — шотландская актриса.

Личная жизнь 
Ло родилась в Глазго в семье Уильяма и Мегси Ло, которые развелись после Второй мировой войны. В 1957 вышла замуж за английского актёра и продюсера Эрика Томпсона, их союз продлился 25 лет, вплоть до кончины Томпсона в 1982 году. От этого брака у Ло две дочери: Эмма Томпсон и Софи Томпсон, обе актрисы. Она появлялась во многих документальных фильмах и давала интервью о своём покойном супруге и его работах.

Карьера 
В 1998 г. номинировалась на премию Chlotrudis Awards в категории Лучшая актриса второго плана за свою роль в фильме «Зимний гость».

Фильмография

Примечания

Ссылки